Олни има више значења:
 Олни (Мериленд)
 Олни (Монтана)
 Олни (Илиноис)
 Олни (Тексас)